Евге́ний Ивано́в:
 Иванов, Евгений Алексеевич (1911—1983) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор ОКБ Сухого.
 Иванов, Евгений Алексеевич (род. 1967) — российский актёр.
 Иванов, Евгений Борисович (род. 1942) — советский пловец, российский спортивный организатор, писатель.
 
 
 Иванов, Евгений Геннадьевич (род. 1966) — советский и молдавский футболист, тренер.
 Иванов, Евгений Григорьевич (1934—2016) — Герой Социалистического Труда.
 
 Иванов, Евгений Леонидович (1916—1998) — украинский советский архитектор.
 
 
 Иванов, Евгений Нилович (1921—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Евгений Петрович (1938—1986) — советский врач-хирург, Народный врач СССР.
 Иванов, Евгений Платонович (1884—1967) — русский советский писатель и драматург, этнограф, фольклорист.
Иванов, Евгений Сергеевич (род. 1974) — российский дипломат, статс-секретарь.
Иванов, Евгений Степанович — генерал-майор
 Иванов, Евгений Юрьевич (род. 1979) — российский футболист.